Científics:
 Giuseppe Moretti (botànic) (1782-1853), botànic italià.

 Artistes:
 Nanni Moretti (1953-...), director de cinema italià.
 Giovanni Moretti (compositor) (1807-1884), director d'orquestra i compositor italià.
 Donatella Moretti (1943-...), cantant italiana.

 Esportistes:
 Emiliano Moretti (1981-...), futbolista italià del Torino.
 Cesare Moretti (1885-?), ciclista italià.
 Cesare Moretti Jr (1914-1985), ciclista italià nacionalitzat estadounidenc.